Скай-лобби (, дословно «Небесный вестибюль») — этаж — пересадочный пункт в небоскрёбах, где люди могут пересесть со специального экспресс-лифта, который останавливается только на этажах скай-лобби, на местный лифт, который уже останавливается на всех этажах данного сегмента здания. Расстояние между скай-лобби составляет, как правило, 20—50 этажей.

При проектировании сверхвысоких зданий установка достаточного количества лифтов является серьезной проблемой — пассажирам, желающим добраться до определенного верхнего этажа или спуститься оттуда вниз, приходится останавливаться на очень большом количестве этажей по пути, чтобы позволить другим пассажирам войти, это существенно увеличивает время в пути. Чтобы время путешествия было приемлемым, требуется установка очень большого количества лифтовых шахт, что уменьшает эффективную площадь пола на каждом этаже для «всех» уровней. Система скай-лобби является элегантным решением этой проблемы. Другим альтернативным методом увеличения эффективности использования лифтов в небоскрёбах является двухэтажный лифт.

Здания со скай-лобби

Примечания 

Лифты
Типы помещений